

Чимні-Рок — місто, штат Вісконсин
 Чимні-Рок — селище, штат Північна Кароліна